Emília da Saxônia (; Freiberga, 27 de julho de 1516 — Ansbach, 9 de abril de 1591) foi uma princesa da Saxônia por nascimento e marquesa consorte de Brandemburgo-Ansbach pelo seu casamento com Jorge de Brandemburgo-Ansbach.

Família 
Emília era a segunda filha de Henrique IV, Duque da Saxônia e de Catarina de Mecklemburgo. Seus avós paternos eram Alberto III, Duque da Saxónia e Sidônia da Boêmia, filha do rei boêmio, Jorge de Poděbrady. Seus avós maternos eram o duque Magno II de Mecklemburgo e Sofia da Pomerânia-Estetino.

Entre seus irmãos, estavam: Sibila, duquesa de Saxe-Lauemburgo como esposa de Francisco I de Saxe-Lauemburgo; Sidônia, duquesa de Brunsvique-Luneburgo como esposa de Érico II de Brunsvique-Luneburgo; Maurício, eleitor e duque da Saxônia, marido de Inês de Hesse; o príncipe Severino, e Augusto I, Eleitor da Saxónia, primeiro foi marido da princesa Ana da Dinamarca, e depois de Inês Edviges de Anhalt.

Biografia 
Na data de 25 de agosto de 1533, aos dezessete anos, Emília tornou-se a terceira esposa do futuro margrave, Jorge de Brandemburgo-Ansbach, de quarenta e nove anos de idade. Ele era filho de Frederico I de Brandemburgo-Ansbach e de Sofia Jagelão, filha do rei Casimiro IV Jagelão da Polônia.

Jorge foi primeiramente casado com Beatriz de Frangepan, que morreu em 1510, e depois casou-se com Edviges de Münsterberg-Oels, com quem teve duas filhas.

Emília e Jorge tiveram quatro filhos. Ela tornou-se marquesa a partir da ascensão do marido em 4 de abril de 1536.

Após ficar viúva em 27 de dezembro de 1543, Emília tornou-se a guardiã legal do seu filho menor de idade, Jorge Frederico I. Contudo, a responsabilidade da regência pertencia a João Frederico I, Eleitor da Saxônia, Alberto Alcibíades, marquês de Brandemburgo-Kulmbach, além do conde Filipe I de Hesse.

A marquesa era considerada sábia, virtuosa e piedosa, além de uma rigorosa luterana, ativamente oposta ao catolicismo.

Emília faleceu em 9 de abril de 1591, aos 74 anos de idade, em Ansbach, na atual Baviera.

Descendência 
 Sofia de Brandemburgo-Ansbach (23 de março de 1535 - 22 de fevereiro de 1587), duquesa de Legnica como esposa de Henrique XI de Legnica. Teve descendência;
 Bárbara de Brandemburgo-Ansbach (1536 - 1591), não se casou e nem teve filhos;
 Doroteia Catarina de Brandemburgo-Ansbach (23 de fevereiro de 1538 - 18 de janeiro de 1604), burgavina de Meissen como esposa de Henrique V de Plauen, com quem teve quatro filhos;
 Jorge Frederico I de Brandemburgo-Ansbach (5 de abril de 1539 - 26 de abril de 1603), sucessor do pai, além de marquês de Brandemburgo-Kulmbach. Foi casado duas vezes: primeiro com Isabel de Brandemburgo-Küstrin, e depois com Sofia de Brunsvique-Luneburgo. Sem descendência.

Ascendência 

Princesas da Saxônia
Marquesas de Brandemburgo-Ansbach
Casa de Wettin
Casa de Hohenzollern
Naturais de Freiberga
Alemães do século XVI
Mulheres do século XVI
Luteranos da Alemanha